П-70 может означать:
 П-70 «Аметист» — советская крылатая противокорабельная ракета.
 П-70 «Лена-М» —  советская радиолокационная станция.